Корона Екатерины I — первая российская императорская корона. Она была сделана для коронации государыни Екатерины Алексеевны, которая состоялась 7 мая 1724 года.

История создания 

На заседание коронационной комиссии 24 июня 1723 года был приглашён придворный ювелир, золотых дел мастер Самсон Ларионов. Ему поручили создать «секретно» и одному новую корону для императрицы. Венец изготовлялся в Санкт-Петербурге, и в начале марта 1724 года был отправлен в Москву (по-видимому, немного недоделанный)
.

Описание 

Корону украшали алмазы двух видов огранки (около 2000), крупный жемчуг и большой красный камень в навершии, возможно рубин, с бриллиантовым крестом. Известно два описания: одно 1724 года, из первого в России официального коронационного издания «Описание коронации ея величества императрицы Екатерины Алексеевны…», второе – по воспоминаниям голштинского дворянина камер-юнкера Фридриха Вильгельма Берхгольца о том, как 30 марта 1724 г. в кремлёвской сокровищнице ему демонстрировали вновь изготовленную для церемонии императорскую корону. Недавно в архиве древних актов (РГАДА) был обнаружен документ с подробным описанием короны при передаче её из Санкт-Петербурга в Москву в марте 1724 года.

Сохранность 

Уже через месяц после коронации корону разбирают и 9 июня 1724 года в Мастерскую и Оружейную палату передаётся «корона всея Ея величества государыни императрицы коронована толко один корпус серебреной вызолочен… без алмазных вещей». До наших дней дошёл лишь «остов» (т. е. позолоченная серебряная основа) короны Екатерины I, ныне хранящаяся в Музеях Московского Кремля.

Литература 
 Описание коронации ея величества императрицы Екатерины Алексеевны, торжественно отправленной в царствующем граде Москве 7 мая 1724 году. СПб, 1724.
 Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Фридриха-Вальгельма Берхгольца. 1721–1725. Ч. 3-5. // Юность державы. М., 2000. С. 215.
 Быкова Ю. И. К вопросу об авторстве коронационных регалий императрицы Анны Иоанновны // Петровское время в лицах – 2013. К 400-летию Дома Романовых (1613–2013). Труды Государственного Эрмитажа. Т. LXX. — СПб., 2013. — С. 102–114.
 Венчания на царство и коронации в Московском Кремле. Ч. 2. XVIII–XIX века. М., 2013.
 Быкова Ю. И. Коронационные венцы Екатерины I и Петра II. Сходство и различия // Петровское время в лицах – 2014. Труды Государственного Эрмитажа. Т. LXXIII. — СПб., 2014. — С. 91–104.

Примечания 

Оружейная палата Московского Кремля
Короны Российской империи
Утраченные драгоценности
Изделия XVIII века
Индивидуальные короны